Napoleon je lahko:
 ime več oseb:
 Napoleon Bonaparte
 Napoleon II. Bonaparte
 Napoleon III. Bonaparte
 top napoleon
 vinjak Napoleon - vrsta močne alkoholne pijače poimenovana po Napoleonu Bonaparteju
 slovenska glasbena skupina Napoleon